Валсторф може бити:

 Валсторф (Холштајн), општина у округу Плен, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Валсторф (Мекленбург), општина у округу Пархим, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.